Messikommer ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Messikommer (1864–1924), Schweizer Auktionator, Kunst- und Antiquitätenhändler
 Jakob Messikommer (1828–1917), Schweizer Landwirt, Dichter und Archäologe